Aleksandrow (Alexandrov) lub Aleksandrowa (Alexandrova) – słowiańskie nazwisko, powszechne w Bułgarii i Rosji. Oto niektórzy ludzie je noszące:

Bułgarzy 
 Aleksandyr Aleksandrow (ur. 1951) – kosmonauta.
 Michaił Aleksandrow (ur. 1985) – pływak, reprezentujący USA od 2009 roku
 Michaił Aleksandrow (ur. 1989) – piłkarz

Rosjanie 
 Aleksandr Aleksandrow (1883-1946) – kompozytor, generał major Armii Czerwonej, założyciel Chóru Aleksandrowa
 Boris Aleksandrow (1905-1994) – kompozytor, dyrygent, generał major, syn Aleksandra Aleksandrowa
 Gieorgij Aleksandrow (1908-1961) – filozof i działacz polityczny
 Marina Aleksandrowa (właściwie  Marina Andrejewna Pupienina, ur. 1982) – aktorka
 Pawieł Siergiejewicz Aleksandrow (1896-1982) – matematyk

Pozostali 
 Olga Aleksandrowa (ur. 1978) – ukraińska szachistka
 Wiktor Aleksandrow (ur. 1985) – kazachski hokeista

Zobacz też 
 Aleksandrow – miasto w europejskiej części Rosji
 Chór Aleksandrowa